«Это началось в Неаполе» () — романтическая комедия 1960 года.

Сюжет 
Адвокат Майкл Гамильтон приезжает из Филадельфии в Неаполь, чтобы уладить дела своего умершего брата Джозефа, с которым он долгое время не виделся. Он придерживается невысокого мнения об итальянцах, и его предубежденность усиливается, когда от адвоката Марио Витале он узнает, что Джозеф, несмотря на то, что у него в Филадельфии осталась жена, завел семью в Неаполе и оставил после себя сына, восьмилетнего Нандо. Мальчика воспитывает его тетя, красотка Лючия Курчо. Узнав, что Лючия работает танцовщицей в ночном клубе на Капри, Гамильтон собирается забрать у неё Нандо и увезти в Америку, однако в итоге влюбляется в неё.

Интересные факты 
 Рабочие названия — «Песня Капри», «Остров Капри» и «Неаполитанский залив».
 Последняя картина Гейбла, выпущенная на экраны при его жизни (фильм «Неприкаянные» вышел в 1961 году, то есть уже после смерти актера).
 Премьера фильма состоялась 7 августа 1960 года.

В ролях 
 Кларк Гейбл — Майкл Гамильтон
 Софи Лорен — Лючия Курчо
 Витторио Де Сика — Марио Витале
 Мариэтто — Нандо Гамильтон
 Паоло Карлини — Ренцо

Номинации 
В 1961 году фильм был номинирован на премию «Оскар» за лучшие декорации.

Ссылки 
 О фильме на TCMDB.com

Кинокомедии США
Кинокомедии 1960 года
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы о Неаполе
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1960 года
Фильмы о законе